Corbita ist der Name der
 Corbița, Stadt in Rumänien
 Corbita (Schiff), lateinische Bezeichnung eines kleineren Handelsschiffes als Vorläufer des Containerschiffes